СБ РФ — аббревиатура:
 Совет безопасности Российской Федерации
 Сбербанк России (ошибочное сокращение)